Bellinzani ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Francesco Bellinzani (1714–1783), italienischer Komponist
 Paolo Benedetto Bellinzani (1682–1757), italienischer Komponist